Příjmení Štourač nosí více významných osobností:

 Antonín Štourač (1888–1944) – československý politik
 Jakub Štourač (* 1991) – český fotbalový útočník
 Jiří Štourač (* 1960) – český malíř a ilustrátor
 Judita Štouračová (1937–2017) – česká ekonomka a bývalá velvyslankyně České republiky v Bělehradu a také bývalá rektorka soukromé vysoké školy